Johann Hottinger ist der Name folgender Personen:
 Johann Konrad Hottinger (1788–1827/1828), Schweizer Maler